Лубья:
 Лубья — река, левый приток Охты.
 Лубья — деревня в волости Виймси уезда Харьюмаа, Эстония.